Орли́ное гнездо́:
 «Орлиное гнездо» — опера Франца Йозефа Глезера на либретто Карла фон Хольтея (1832).
Топоним
 Орлиное гнездо — сопка во Владивостоке, самая высокая точка исторической части города.
 Орлиное гнездо — самый сложный порог на реке Андийское Койсу.
 Орлиное гнездо — особняк начала XX века в посёлке Симеиз в Крыму.
 Кельштайнхаус («Орлиное гнездо») — чайный домик близ резиденции Адольфа Гитлера Бергхоф в Баварских Альпах.

Примечания